И́льза:

Женское имя 
 Ильза Шеффер (1899—1972) — немецкий скульптор, коммунист, антифашист.
 Ильза Гесс (1900—1995) — супруга Рудольфа Гесса, опубликовавшая несколько книг.
 Ильза Кох (1906—1967) — немецкая деятельница НСДАП, жена Карла Коха, коменданта концлагерей Бухенвальд и Майданек.
 Ильза Фюрстенберг (Ильза Ирмгард Функе) (1907—1976) — немецкая актриса.
 Ильза Штёбе (1911—1942) — журналистка, участница немецкого движения Сопротивления.
 Ильза Хаупштайн — персонаж комиксов «Хеллбой» издательства Dark Horse Comics.

Фильмы 
 «Ильза, волчица СС» — художественный фильм 1975 года режиссёра Дона Эдмондса.
 «Ильза – хранительница гарема нефтяного шейха» — художественный фильм 1976 года режиссёра Дона Эдмондса.
 «Ильза — свирепая тюремщица» — художественный фильм 1976 года режиссёра Хесуса Франко.
 «Ильза, тигрица из Сибири» — художественный фильм 1977 года режиссёра Жана Лафлера.

Другое 
 (249) Ильза — астероид.

См. также 
 Ильзе